Euspira är ett släkte av snäckor som beskrevs av Agassiz 1838. Euspira ingår i familjen borrsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Borrsnäckor
Euspira